Градац (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Градаце проживало 257 человека.

Население 
В населении деревни значительно преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 5 человек (1,95 %);
 хорваты — 239 человек (93,00 %);
 югославы — 6 человек (2,33 %);
 мусульмане — 2 человека (0,77 %);
 другие — 5 человек (1,95 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской